Salice může znamenat:

 Salzach, řeka v Rakousku
 William Salice (1933-2016), italský vynálezce